1 miejscowość w Polsce:
 Kosina – wieś w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Łańcut
1 miejscowość na Litwie:
 Kosina –  wieś w rejonie wileńskim

 Inne
 Kosina (gmina) – dawna gmina wiejska w latach 1934–1954 i 1973–1976 w woj. lwowskim i rzeszowskim (dzisiejsze woj. podkarpackie)
 Kosina (gromada) – dawna gromada w PRL w latach 1954-1972
 Kosina – przystanek kolejowy w Kosinie w woj. podkarpackim

 Osoby o nazwisku Kosina
 Andrzej Kosina (1898–1920), podchorąży saperów Wojska Polskiego
 Jan Kosina (1859–1943), polski leśnik, inżynier mierniczy
 Jan Kosina (1860–1926), czeski adwokat i polityk
 Jan Kosina (1894–1940), major dyplomowany Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Jan Kosina (1924–1998), polski marynarz ochotnik
 Stanisław Kosina (1896–1988), prawnik, urzędnik konsularny, oficer Wojska Polskiego.

Zobacz też 
 Kosina Mała – wieś na Litwie w rejonie wileńskim
 Kosina Wielka – wieś na Litwie w rejonie wileńskim